Grand Prix Belgii 2004 było 14 eliminacją w sezonie 2004. Grand Prix powróciło do kalendarza mistrzostw po rocznej przerwie. Zawody odbywały się na legendarnym Spa-Francorchamps, najdłuższym obecnie torze w F1. Pole position do wyścigu zdobył Włoch, Jarno Trulli. Zwycięzcą został Kimi Räikkönen, który ustanowił przy tym czas najlepszego okrążenia. Michael Schumacher zajął w tym wyścigu drugie miejsce, zapewniając sobie siódmy tytuł mistrza świata.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

2004
Belgia
2004 w Belgii